Le psaume 78 peut désigner :
 le psaume 78 (77) : psaume 78 selon la numérotation hébraïque, psaume 77 selon la numérotation grecque ;
 le psaume 79 (78) : psaume 79 selon la numérotation hébraïque, psaume 78 selon la numérotation grecque.